Landkreis Cuxhaven, een district in Duitsland
Cuxhaven (stad), de hoofdstad van het district